Die Eliteserien 2017 war die 73. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die 1. Saison unter dem Namen Eliteserien. Sie begann am 1. April und endete am 26. November 2017 mit dem 30. Spieltag. Meister wurde erneut Rosenborg Trondheim.

Modus 
Die 16 Teams der Saison bestanden aus den 14 bestplatzierten Vereinen der Vorsaison und den zwei Aufsteigern Kristiansund BK und Sandefjord Fotball aus der 1. Division 2016. Sie spielten in Hin- und Rückspielen gegeneinander den Meister sowie die Absteiger aus. Der Meister nahm wie in der Vorsaison an der UEFA Champions League 2018/19 teil und der Zweit- und Drittplatzierte an der UEFA Europa League 2018/19. Die beiden Letztplatzierten stiegen direkt ab, der Drittletzte spielte in der Relegation gegen den Abstieg.

Mannschaften und ihre Spielstätten 
Beim FK Haugesund waren – wie in den vergangenen Spielzeiten – vom norwegischen Fußballverband aus Sicherheitsgründen nur 3.904 der 8.800 Plätze im Haugesund-Stadion zugelassen.

Abschlusstabelle 

Zum Saisonende 2017:

Zum Saisonende 2016:

Kreuztabelle 
Die Ergebnisse der Saison sind in dieser Kreuztabelle aufgelistet. Die Heimmannschaft des jeweiligen Spiels ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile.

Tabellenverlauf 
Ausgefallene und nachgeholte Partien werden dem Spieltag zugerechnet, der dem tatsächlichen Austragungsdatum folgt.

Relegation 
Der 14. der Eliteserien 2017 spielte gegen den Sieger der Aufstiegsrunde der zweitklassigen OBOS-Liga in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel um die Relegation.

|}
Ranheim stieg in die Eliteserie 2018 auf, Sogndal stieg in die OBOS-Liga 2018 ab.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Weblinks 
 Offizielle Website bei Fotball.no
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info

Einzelnachweise 

Eliteserien-Saison (Fußball)
Fußballsaison 2017